

Personnalités 

  (1928-2015), photographe espagnol ;
 François Schommer (1850-1935), peintre et décorateur français ; 
  (1940-2007), professeur d'université et homme politique allemand ;
 Patrick Schommer (né en 1989), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Paul Schommer (né en 1992), biathlète américain.

Noms dérivés 
 (12514) Schommer, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Ernst Schomer (1915-2005), décorateur allemand.